

Astronomia
Lyn – abbreviazione della costellazione della Lince

Codici
 LYN  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bron, Lione, Francia
 LYN  – Codice vettore ICAO della compagnia aerea Air Kyrgyzstan

Altro 
Lyn  – cantante sudcoreana
Lyn  – variante del nome proprio di persona Lynn
 Lyn Oslo  – società calcistica norvegese